|-
| 174501 - || || 28 de gener de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 174502 - || || 27 de gener de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174503 - || || 27 de gener de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174504 - || || 27 de gener de 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 174505 - || || 28 de gener de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174506 - || || 27 de gener de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174507 - || || 28 de gener de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174508 - || || 28 de gener de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 174509 - || || 30 de gener de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174510 - || || 28 de gener de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174511 - || || 30 de gener de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174512 - || || 30 de gener de 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 174513 - || || 31 de gener de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174514 - || || 26 de gener de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174515 - || || 28 de gener de 2003 || Apache Point || SDSS
|-
| 174516 - || || 1 de febrer de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174517 - || || 1 de febrer de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174518 - || || 8 de febrer de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174519 - || || 9 de febrer de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174520 - || || 22 de febrer de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 174521 - || || 24 de febrer de 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 174522 - || || 22 de febrer de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174523 - || || 22 de febrer de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174524 - || || 22 de febrer de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 174525 - || || 22 de febrer de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 174526 - || || 22 de febrer de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 174527 - || || 6 de març de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174528 - || || 7 de març de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174529 - || || 6 de març de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174530 - || || 6 de març de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174531 - || || 6 de març de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174532 - || || 6 de març de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174533 - || || 6 de març de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174534 - || || 7 de març de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174535 - || || 8 de març de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174536 - || || 8 de març de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 174537 - || || 6 de març de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174538 - || || 8 de març de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174539 - || || 9 de març de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174540 - || || 12 de març de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174541 - || || 7 de març de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174542 - || 2003 FE || 22 de març de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 174543 - || || 23 de març de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174544 - || || 24 de març de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174545 - || || 25 de març de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 174546 - || || 26 de març de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 174547 - || || 26 de març de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 174548 - || || 26 de març de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 174549 - || || 26 de març de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 174550 - || || 26 de març de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174551 - || || 27 de març de 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 174552 - || || 27 de març de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174553 - || || 28 de març de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174554 - || || 28 de març de 2003 || Catalina || CSS
|-
| 174555 - || || 29 de març de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174556 - || || 30 de març de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174557 - || || 30 de març de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174558 - || || 30 de març de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174559 - || || 31 de març de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174560 - || || 31 de març de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174561 - || || 27 de març de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 174562 - || || 1 d'abril de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174563 - || || 1 d'abril de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174564 - || || 2 d'abril de 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 174565 - || 2003 HC || 20 d'abril de 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 174566 - || || 28 de maig de 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 174567 - || || 21 de juny de 2003 || Kitt Peak || J. A. Larsen
|-
| 174568 - || || 5 de juliol de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174569 - || || 5 de juliol de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174570 - || || 18 de juliol de 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 174571 - || || 28 de juliol de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 174572 - || || 29 de juliol de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174573 - || || 30 de juliol de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174574 - || || 30 de juliol de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174575 - || || 24 de juliol de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 174576 - || || 24 de juliol de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 174577 - || || 30 de juliol de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174578 - || || 1 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174579 - || || 22 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 174580 - || || 22 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 174581 - || || 20 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 174582 - || || 22 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 174583 - || || 22 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 174584 - || || 22 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 174585 - || || 22 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 174586 - || || 22 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174587 - || || 22 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174588 - || || 22 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174589 - || || 23 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174590 - || || 23 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 174591 - || || 23 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174592 - || || 23 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174593 - || || 23 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174594 - || || 23 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174595 - || || 23 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174596 - || || 23 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 174597 - || || 23 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174598 - || || 24 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174599 - || || 21 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174600 - || || 24 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
|}

4